Distrito 17 o distrito XVII puede hacer referencia a: 

 el distrito XVII de Budapest, Hungría.
 el distrito 17 de Madrid, España.
 el XVII Distrito de París, Francia.
 el distrito 17 de Valencia, España.